Friedkin ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Friedkin (* 1965), US-amerikanischer Unternehmer, Filmproduzent und Regisseur
 Jay Friedkin, britischer Filmeditor
 William Friedkin (* 1935), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent

Siehe auch:
 Fredkin